Вильянасар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 18,39 км². Население — 339 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы